Артур Бабкенович Товмасян (; род. 2 декабря 1962, Степанакерт, НКАО, Азербайджанская ССР, СССР) — государственный и политический деятель непризнанной НКР. Председатель Национального собрания Республики Арцах VII созыва с 21 мая 2020 года.

Карьера 
 1980 — окончил среднюю школу.
 1986 г. — физический факультет Степанакертского педагогического института.
 1986—1993 — работал учителем.
 1993—1997 — преподавал в Арцахском государственном университете.
 1997—1998 — председатель Парламента непризнанной НКР.
 С 1998 года — преподаватель АрГУ.

Биография 
Родился в 2 декабре 1962 г., в городе Степанакерте. Окончил среднюю школу в селе Чартар Мартунинского района. В 1986 г. окончил физико-математический факультет Степанакерского пединститута. Работал в средней школе Чартар в качестве учителя физики. В 1992 г. окончил национальную научную академию РА, защитил кандидатскую диссертацию, является кандидатом физико-математических наук.

С 1993—1995 гг. работал в АрГУ старшим преподавателем, занимал должность замдекана архитектурного факультета. В 1995 г. был избран депутатом второго созыва Национального собрания НКР по пропорциональным спискам партии «Свободная Родина». Был избран зампредседателем постоянной комиссии по социальным вопросам, затем по финансово-бюджетным вопросам.

С 1996—1997 гг. занимал должность спикера НС НКР.

С марта 1992 г. работал в городе Шуше в национальном университете президентом департамента, замдиректора по учебной части, ректором. С сентября 2000 г. доцент кафедры архитектуры АрГУ.

С 2003—2009 гг. был деканом архитектурного факультета АрГУ.

19 июня 2005 г. был избран депутатом НС НКР.

Член постоянной комиссии по внешним отношениям, председатель фракции «Родина».

23 Мая 2010 г. на парламентских выборах 5 созыва НС НКР был избран депутатом по 12 мажоритарному округу города Степанакерта. 10 июня 2010 г. на первой сессии НС НКР был избран заместителем спикера.

С 2005—2006 гг. основатель и член партии Азат Айреник «Свободная родина», сопредседатель партии, с 2007—2009 — председатель партии, с 2005 — директор офиса и член фракции «Родина».

Президент федерации по легкой атлетике НКР.

Почетный доктор, профессор филиала российской академии естественных наук в Армении.

Женат, имеет 2 детей.

Ссылки 
 Биография
 http://shoushi.nk.am/am/ah/tovmasyan_artour.htm

Председатели Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики
Депутаты Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики
Спортивные функционеры